Boquila est un genre monotypique de plantes à fleurs de la famille des Lardizabalaceae, originaire des forêts tempérées du centre et du sud du Chili et de l' Argentine . La seule espèce est Boquila trifoliolata (DC. ) Decne., Connue,  au Chili, sous le nom de pilpil, voqui, voquicillo, voquillo, voqui blanco. Cette liane pousse en s'enroulant autour des plantes hôtes, imitant les feuilles de l'hôte dans un phénomène appelé polymorphisme mimétique. elle porte des fruits comestibles (baies de Boquila).

Cette espèce s'est avérée capable d' imiter les feuilles de ses arbres de soutien.

Ernesto Gianoli  a déclaré: « Les feuilles de Boquila sont extraordinairement diverses. Les plus grosses peuvent être 10 fois plus grandes que les plus petites et peuvent varier de très clair à très sombre. Dans environ trois quarts des cas, ils sont similaires à la feuille la plus proche d'un autre arbre, en lui faisant correspondre la taille, la superficie, la longueur de la tige, l'angle et la couleur. Les feuilles de Boquila peuvent même avoir une pointe épineuse quand, et seulement quand, elles grimpent sur un arbuste aux feuilles épineuses. »   Sans avoir aucune feuille d'hôte à proximité pour les influencer, les feuilles normales du B. Trifoliolata sont des feuilles relativement courtes et vert clair avec des bords arrondis. 

Le Boquila, contrairement à d'autres plantes capables de mimétisme, ne nécessite pas de contact physique pour correspondre à son hôte.

Mimétisme 
Boquila trifoliolata est une espèce végétale unique en raison de sa capacité à imiter les feuilles des hôtes qui les soutiennent, un phénomène appelé polymorphisme mimétique. Le B. trifoliolata a adapté un comportement grimpant pour être protégé des herbivores terrestres et son comportement mimétique comme protection contre les herbivores foliaires.  B. trifoliolata est distincte par rapport à d'autres plantes qui peuvent imiter, comme le gui australien, car il ne se limite pas à imiter un seul hôte et n'est pas non plus un parasite de l'arbre hôte. Une liane individuelle de B. trifoliolata peut imiter plusieurs des feuillages les plus proches de lui.

Leur comportement d'imitation a été découvert par les chercheurs Ernesto Gianoli et Fernando Carrasco-Urra. Ils ont effectué des observations et des mesures dans une forêt tropicale située dans le parc national de Puyehue au sud du Chili . Ils ont échantillonné 12 espèces différentes d'arbres hôtes avec 45 lianes individuelles de B. trifoliolata qui avaient grimpé sur ces arbres. Les deux feuilles les plus proches à proximité d'une paire des 45 lianes ont été mesurées, 11 traits différents au total: angle, épaisseur, longueur du pétiole, longueur du pétiole de la foliole, angle de la foliole, largeur maximale, longueur maximale, superficie, périmètre, superficie / périmètre et couleur. L'utilisation d'un modèle linéaire généralisé a montré que 9 des 11 traits démontraient un mimétisme de la liane à son arbre hôte. Gianoli  et ses collègues ont également échantillonné des individus prostrés, qui poussaient sur des troncs d'arbres sans feuilles, et d'autres individus qui ont grimpé sur les 8 espèces hôtes les plus courantes. Pour analyser ces échantillons, les chercheurs ont utilisé une analyse multivariée de la variance (MANOVA). Ils ont constaté que les individus prostrés n'étaient pas différents des lianes sur hôtes sans feuilles, mais qu'ils étaient différents pour 7 des 8 feuilles de liane sur des hôtes communs. Ils ont également conclu que les lianes sur hôtes sans feuilles étaient différentes pour 6 des 8 lianes sur hôtes communs. 

Actuellement, il n'y a pas de mécanisme connu pour comprendre comment B. trifoliolata est capable d'imiter si bien les feuilles de ses hôtes, mais Gianoli propose deux mécanismes possibles. Une hypothèse est que les composés organiques volatiles (ou COV) émis par les feuilles de la plante hôte induisent un changement phénotypique à proximité des feuilles de B. trifoliolata . En recevant différents signaux de l'hôte dans son système, il est capable de créer des signaux et des hormones spécifiques dans ses tissus pour réguler la transcription génétique de la morphologie des feuilles et les voies de développement pour la différenciation des feuilles.  L'autre hypothèse est qu'il pourrait y avoir un transfert horizontal de gène entre l'hôte et B. trifoliolata . Une étude réalisée également par Gianoli et ses collègues ont indiqué que ce mimétisme des feuilles entraînait une baisse des taux de prédation des herbivores sur ses feuilles. Les lianes grimpantes n'avaient pas de différence de prédation d'herbivore par rapport aux feuilles des arbres hôtes, mais avaient un taux de prédation herbivore beaucoup plus faible que les individus prostrés et non soutenus de B. trifoliolata . La plus grande quantité de prédation d'herbivore était sur les lianes de B. trifoliolata qui grimpaient sur des hôtes sans feuilles.

Voir également 

 Lardizabala, une espèce apparentée, dans la même famille, également cultivée pour ses fruits

Références 

Flore au Chili
Lardizabalaceae
Genre de plantes (nom scientifique)